Scriba kan som auktorsförkortning betyda:

 Ludwig Gottlieb Scriba
 Ludwig Philipp Karl Scriba

Robotskapade auktorsförkortningar